Slovenija:

 Žaga (Bovec, Slovenija), naselje u sastavu općine Bovec
 Žaga (Kobarid, Slovenija), naselje u sastavu općine Kobarid
 Žaga (Velike Lašče, Slovenija), naselje u sastavu općine Velike Lašče